Die Indonesia Open 2016 im Badminton fanden vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2015 in Jakarta statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Chen Long (1. Runde)
  Lee Chong Wei (Champion)
  Lin Dan (2. Runde)
  Viktor Axelsen (1. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (Finale)
  Tian Houwei (Halbfinale)
  Chou Tien-chen (2. Runde)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (1. Runde)
  Li Xuerui (2. Runde)
  Wang Yihan (Finale)
  Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
  Wang Shixian (Halbfinale)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (1. Runde)
  Chai Biao / Hong Wei (Finale)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (2. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (2. Runde)
  Tang Yuanting / Yu Yang (Finale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (1. Runde)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Luo Ying / Luo Yu (1. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Zhang Nan / Zhao Yunlei (Halbfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Finale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
  Xu Chen / Ma Jin (Champion)
  Liu Cheng / Bao Yixin (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 PBSI Championship Calendar
 BWF World Super Series

2016
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 2016